De 34e Schaakolympiade, georganiseerd door de Fédération Internationale des Échecs (FIDE) en bestaande uit een open toernooi en een vrouwentoernooi, vond plaats van 28 oktober tot 12 november 2000, in Istanboel, Turkije. Aan het open toernooi werd deelgenomen door 126 teams, aan het vrouwentoernooi door 86 teams.

Beide toernooien werden geleid door de internationaal arbiter Geurt Gijssen (Nederland). Gedurende 14 rondes werden teams aan elkaar gekoppeld volgens het Zwitsers systeem. In het open toernooi werd steeds aan vier borden gespeeld, in het vrouwentoernooi aan drie borden. Bij gelijkspel werd de tie-break als eerste afgehandeld via weerstandspunten (het "Buchholz-systeem") en als tweede via matchpunten.

De toegestane bedenktijd per speler per partij was: 100 minuten voor de eerste 40 zetten, daarna 50 minuten voor de volgende 20 zetten, en dan 10 minuten voor de rest van de partij. Bij iedere zet kreeg de speler een increment van 30 secondes. 

Behalve medailles voor de winnaars, was er ook een indeling van de teams in groepen, waarbij de als hoogste eindigenden binnen een groep speciale prijzen ontvingen.

Open toernooi 
Aan het open toernooi werd deelgenomen door 126 teams afkomstig uit 124 landen. Het organiserende land Turkije nam deel met twee teams, en er was een team van de International Braille Chess Association (IBCA). Nicaragua, Mauritanië en Djibouti hadden zich aangemeld maar kwamen niet opdagen. 

Ook bij deze Olympiade moest Rusland het doen zonder hun drie sterkste spelers, de "Drie Ks". Wereldkampioen (klassiek) Garri Kasparov en uitdager Vladimir Kramnik waren bezig met hun match om het Wereldkampioenschap schaken, en voormalig kampioen Anatoli Karpov was nog steeds in onenigheid met de nationale schaakfederatie. Toch was Rusland, met als teamcaptain de nieuwe FIDE-kampioen Chalifman, nog steeds favoriet en het team won voor de vijfde achtereenvolgende keer de titel, weliswaar met een voorsprong van slechts 1 punt. Duitsland werd tweede, Oekraïne werd derde, door via tiebreak van Hongarije te winnen. Voorafgaande aan het toernooi werd Engeland gezien als kanshebber op een medaille, hun gemiddelde rating lag slechts 13 punten onder die van Rusland, maar uiteindelijk eindigden ze als zevende. 

{| class="wikitable"
|+ Open toernooi
! # !! Land !! Spelers !! Gemiddelderating !! Punten !! wp
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Chalifman, Morozevitsj, Svidler, Roebljovski, Sakajev, Grisjtsjoek || 2685 || 38 || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Joesoepov, Hübner, Dautov, Lutz, Bischoff, Luther || 2604 || 37 || 
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Ivantsjoek  , Ponomarjov, Baklan, Eingorn, Romanysjyn, Malachatko || 2638 || 35½ || 457.5
|-
| 4 ||  || Lékó, Almási, Polgár, Portisch, Sax, Ruck || 2661 || 35½ || 455.5
|-
| 5 ||  || Gelfand, Smirin, Avroech, Psachis, Sutovsky, Huzman || 2652 || 34½ || 
|-
| 6 ||  || Azmaiparasjvili, Giorgadze, Sturua, Kacheishvili, Gelasjvili, Dzjobava || 2602 || 34 || 
|-
| 7 ||  || Adams, Short, Hodgson, Speelman, Miles, Emms || 2672 || 33 || 441.5
|-
| 8 ||  || Krishnan Sasikiran, Abhijit Kunte, Pendyala Harikrishna, Dibyendu Barua, Devaki Prasad, Surya Ganguly || 2538 || 33 || 440.5
|-
| 9 ||  || Ye Jiangchuan, Xu Jun, Peng Xiaomin, Wu Wenjin, Liang Chong, Ni Hua || 2651 || 33 || 439.5
|-
| 10 ||  || Kortsjnoj, Milov, Gallagher, Pelletier, Jenni, Hug || 2562 || 33 || 432.5
|}

{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan=6| nummers 11 – 126
|- 
! # !! Land !! Gemiddelderating !! Punten !! wp !! MP
|-
| 11 ||  || 2564 || 33 || 429.5 || 
|-
| 12 ||  || 2550 || 33 || 421.0 || 
|-
| 13 ||  || 2483 || 33 || 417.0 || 
|-
| 14 ||  || 2628 || 32½ || 459.0 || 
|-
| 15 ||  || 2590 || 32½ || 437.5 || 
|-
| 16 ||  || 2544 || 32½ || 427.0 || 
|-
| 17 ||  || 2606 || 32 || 456.5 || 
|-
| 18 ||  || 2582 || 32 || 441.5 || 
|-
| 19 ||  || 2510 || 32 || 439.0 || 19
|-
| 20 ||  || 2541 || 32 || 439.0 || 16
|-
| 21 ||  || 2580 || 32 || 436.0 || 
|-
| 22 ||  || 2546 || 32 || 432.5 || 
|-
| 23 ||  || 2582 || 32 || 432.0 || 
|-
| 24 ||  || 2542 || 32 || 427.5 || 
|-
| 25 ||  || 2530 || 32 || 421.0 || 
|-
| 26 ||  || 2627 || 31½ || 449.0 || 
|-
| 27 ||  || 2524 || 31½ || 445.0 || 
|-
| 28 ||  || 2552 || 31½ || 442.5 || 
|-
| 29 ||  || 2482 || 31½ || 430.0 || 
|-
| 30 ||  || 2455 || 31½ || 418.5 || 
|-
| 31 ||  || 2490 || 31½ || 414.0 || 
|-
| 32 ||  || 2577 || 31½ || 398.5 || 
|-
| 33 ||  || 2615 || 31 || 459.5 || 
|-
| 34 ||  || 2493 || 31 || 429.0 || 
|-
| 35 ||  || 2489 || 31 || 422.5 || 
|-
| 36 ||  || 2483 || 31 || 410.0 || 
|-
| 37 ||  || 2505 || 31 || 406.0 || 
|-
| 38 ||  || 2573 || 30½ || 440.0 || 
|-
| 39 ||  || 2607 || 30½ || 432.5 || 
|-
| 40 ||  || 2467 || 30½ || 403.0 || 
|-
| 41 ||  || 2564 || 30 || 434.5 || 
|-
| 42 ||  || 2548 || 30 || 432.5 || 
|-
| 43 ||  || 2579 || 30 || 427.5 || 
|-
| 44 ||  || 2503 || 30 || 416.5 || 
|-
| 45 ||  || 2451 || 30 || 411.5 || 
|-
| 46 ||  || 2456 || 30 || 410.5 || 
|-
| 47 ||  || 2354 || 30 || 410.0 || 
|-
| 48 ||  || 2415 || 30 || 407.5 || 
|-
| 49 ||  || 2489 || 29½ || 426.5 || 
|-
| 50 ||  || 2426 || 29½ || 405.5 || 
|-
| 51 ||  || 2426 || 29½ || 397.5 || 
|-
| 52 ||  || 2374 || 29½ || 396.5 || 
|-
| 53 ||  || 2503 || 29½ || 386.5 || 
|-
| 54 ||  || 2394 || 29½ || 377.5 || 
|-
| 55 ||  || 2469 || 29 || 430.0 || 
|-
| 56 ||  || 2476 || 29 || 425.0 || 
|-
| 57 ||  || 2411 || 29 || 404.0 || 
|-
| 58 ||  || 2407 || 29 || 373.5 || 
|-
| 59 ||  || 2449 || 28½ || 410.5 || 
|-
| 60 ||  || 2404 || 28½ || 395.5 || 14
|-
| 61 ||  || 2408 || 28½ || 395.5 || 13
|-
| 62 ||  || 2337 || 28½ || 393.5 || 
|-
| 63 ||  || 2386 || 28½ || 393.0 || 
|-
| 64 ||  || 2307 || 28½ || 387.0 || 
|-
| 65 ||  || 2376 || 28½ || 366.5 || 
|-
| 66 ||  "B" || 2265 || 28 || 393.0 || 
|-
| 67 ||  || 2321 || 28 || 385.5 || 
|-
| 68 ||  || 2386 || 28 || 379.5 || 
|-
| 69 ||  || 2353 || 28 || 379.0 || 
|-
| 70 ||  || 2221 || 28 || 373.5 || 
|-
| 71 ||  || 2219 || 28 || 372.5 || 
|-
| 72 ||  || 2368 || 27½ || 407.5 || 
|-
| 73 ||  || 2376 || 27½ || 389.5 || 
|-
| 74 ||  || 2279 || 27½ || 377.5 || 
|-
| 75 ||  || 2320 || 27½ || 374.5 || 
|-
| 76 ||  || 2528 || 27 || 397.5 || 
|-
| 77 ||  || 2411 || 27 || 397.0 || 
|-
| 78 || IBCA || 2325 || 27 || 391.0 || 
|-
| 79 ||  || 2301 || 27 || 381.5 || 12
|-
| 80 ||  || 2276 || 27 || 381.5 || 9
|-
| 81 ||  || 2313 || 27 || 379.0 || 
|-
| 82 ||  || 2228 || 27 || 374.0 || 
|-
| 83 ||  || 2343 || 26½ || 393.0 || 
|-
| 84 ||  || 2060 || 26½ || 375.5 || 
|-
| 85 ||  IRQ || 2365 || 26 || 396.5 || 
|-
| 86 ||  || 2321 || 26 || 388.5 || 
|-
| 87 ||  || 2352 || 26 || 386.0 || 
|-
| 88 ||  || 2215 || 26 || 379.0 || 
|-
| 89 ||  || 2202 || 26 || 367.5 || 
|-
| 90 ||  || 2232 || 25½ || 387.0 || 
|-
| 91 ||  || 2250 || 25½ || 378.5 || 
|-
| 92 ||  || 2185 || 25½ || 370.5 || 
|-
| 93 ||  || 2210 || 25½ || 360.5 || 
|-
| 94 ||  || 2081 || 25½ || 356.5 || 
|-
| 95 ||  || 2218 || 25½ || 351.5 || 
|-
| 96 ||  || 2364 || 25 || 388.5 || 
|-
| 97 ||  || 2253 || 25 || 374.5 || 
|-
| 98 ||  || 2257 || 25 || 370.0 || 
|-
| 99 ||  || 2299 || 25 || 369.0 || 
|-
| 100 ||  || 2121 || 25 || 336.5 || 
|-
| 101 ||  || 2057 || 25 || 331.5 || 
|-
| 102 ||  || 2234 || 24½ || 367.0 || 
|-
| 103 ||  || 2126 || 24½ || 353.5 || 
|-
| 104 ||  || 2051 || 24½ || 342.0 || 
|-
| 105 ||  || 2123 || 24 || 363.0 || 
|-
| 106 ||  || 2093 || 24 || 349.0 || 
|-
| 107 ||  || 2159 || 24 || 346.0 || 
|-
| 108 ||  || 2087 || 24 || 333.0 || 
|-
| 109 ||  || 2152 || 24 || 305.5 || 
|-
| 110 ||  || 2212 || 23½ || 354.5 || 
|-
| 111 ||  || 2210 || 23½ || 342.5 || 
|-
| 112 ||  || 2190 || 23½ || 330.0 || 
|-
| 113 ||  || 2108 || 23½ || 326.5 || 
|-
| 114 ||  || 2079 || 23½ || 319.5 || 13
|-
| 115 ||  || 2000 || 23½ || 319.5 || 11
|-
| 116 ||  || 2058 || 23½ || 310.5 || 
|-
| 117 ||  || 2145 || 23½ || 301.5 || 
|-
| 118 ||  || 2214 || 23 ||  || 
|-
| 119 ||  || 2051 || 22½ ||  || 
|-
| 120 ||  || 2006 || 20½ ||  || 
|-
| 121 ||  || 2000 || 20 || 298.5 || 
|-
| 122 ||  || 2056 || 20 || 297.5 || 
|-
| 123 ||  || 2051 || 19½ ||  || 
|-
| 124 ||  || 2092 || 18½ ||  || 
|-
| 125 ||  VIR || 2020 || 13½ ||  || 
|-
| 126 ||  || 2000 || 7½ ||  || 
|}

Individuele medailles
 performance rating:  Aleksandr Morozevitsj 2804
 bord 1:  Utut Adianto 7½ pt. uit 9 = 83.3%
 bord 2:  Roeslan Ponomarjov 8½ pt. uit 11 = 77.3%
 bord 3:  Dragoljub Jacimović 7 pt. uit 9 = 77.8%
 bord 4:  Asjot Anastasian 9 pt. uit 12 = 75.0%
 1e reservebord:  Taleb Moussa 6 pt. uit 7 = 85.7%
 2e reservebord:  Aleksej Barsov 5½ pt. uit 7 = 78.6%

Vrouwentoernooi 
Aan het vrouwentoernooi werd deelgenomen door 86 teams, afkomstig uit 84 landen. Organiserend land Turkije nam deel met twee teams, en er werd deelgenomen door een team van de IBCA.  

De verdedigend kampioen China was grote favoriet uitgaande van de ratings. Zij wisten met als teamleidster de regerend wereldkampioen Xie Jun. Teamleden waren ook Zhu Chen en Xu Yuhua. Georgië en Rusland werden respectievelijk tweede en derde. 

{| class="wikitable"
|+ Vrouwentoernooi
! # !! Land !! Spelers !! Gemiddelderating !! Punten !! wp
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Xie Jun, Zhu Chen, Xu Yuhua, Wang Lei || 2537 || 32 || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Tsjiboerdanidze, Ioseliani, Khurtsidze, Gurieli || 2480 || 31 || 
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Galljamova, Kovalevskaja, Matvejeva, Stepovaja || 2480 || 28½ || 
|-
| 4 ||  || Zjoekova, Zatonski, Vasylevytsj, Sedina || 2442 || 27 || 
|-
| 5 ||  || Marić, Bojković, Proednikova, Čeluškina || 2430 || 26 || 
|-
| 6 ||  || Zhaoqin Peng, Sziva, Bosboom-Lanchava, Jap Tjoen San || 2329 || 25½ || 
|-
| 7 ||  || Mádl, Lakos, Grábics, Gara || 2369 || 25 || 342.0
|-
| 8 ||  || Kachiani-Gersinska, Pähtz, Koglin, Trabert || 2364 || 25 || 333.5
|-
| 9 ||   || Hunt, Lalic, Houska, Richards || 2349 || 25 || 325.5
|-
| 10 ||  || Danielian, Mkrtchian, Hlgatian, Aginian || 2303 || 24½ || 342.5
|}

{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan=6| nummers 11 – 86
|- 
! # !! Land !! Gemiddelderating !! Punten !! wp !! MP
|-
| 11 ||  || 2350 || 24½ || 333.0 || 
|-
| 12 ||  || 2385 || 24 || 328.5 || 
|-
| 13 ||  || 2272 || 24 || 328.0 || 
|-
| 14 ||  || 2386 || 24 || 323.5 || 
|-
| 15 ||  || 2261 || 24 || 316.0 || 
|-
| 16 ||  || 2328 || 23½ || 324.5 || 
|-
| 17 ||  || 2302 || 23½ || 317.0 || 
|-
| 18 ||  || 2249 || 23½ || 303.0 || 
|-
| 19 ||  || 2299 || 23 || 325.0 || 
|-
| 20 ||  || 2325 || 23 || 300.5 || 
|-
| 21 ||  || 2251 || 22½ || 334.5 || 
|-
| 22 ||  || 2271 || 22½ || 334.0 || 
|-
| 23 ||  || 2367 || 22½ || 329.0 || 
|-
| 24 ||  || 2325 || 22½ || 326.5 || 
|-
| 25 ||  || 2251 || 22½ || 320.0 || 
|-
| 26 ||  || 2295 || 22½ || 312.5 || 
|-
| 27 ||  || 2188 || 22½ || 306.0 || 
|-
| 28 ||  || 2305 || 22½ || 305.0 || 
|-
| 29 ||  || 2239 || 22½ || 302.5 || 
|-
| 30 ||  || 2237 || 22 || 321.0 || 
|-
| 31 ||  || 2171 || 22 || 307.0 || 
|-
| 32 ||  || 2254 || 22 || 304.5 || 
|-
| 33 ||  || 2162 || 22 || 301.5 || 
|-
| 34 ||  || 2148 || 22 || 300.0 || 
|-
| 35 ||  || 2065 || 22 || 296.0 || 
|-
| 36 ||  || 2237 || 21½ || 313.5 || 
|-
| 37 ||  || 2050 || 21½ || 305.0 || 
|-
| 38 ||  || 2188 || 21½ || 303.0 || 
|-
| 39 ||  || 2269 || 21½ || 296.5 || 
|-
| 40 ||  || 2070 || 21½ || 294.5 || 
|-
| 41 ||  || 2170 || 21 || 309.5 || 
|-
| 42 ||  || 2108 || 21 || 305.5 || 
|-
| 43 ||  || 2233 || 21 || 304.0 || 
|-
| 44 ||  || 2162 || 21 || 300.0 || 
|-
| 45 ||  || 2207 || 21 || 297.0 || 14
|-
| 46 ||  || 2309 || 21 || 297.0 || 12
|-
| 47 ||  || 2122 || 21 || 295.0 || 
|-
| 48 ||  || 2039 || 21 || 281.0 || 
|-
| 49 ||  || 2101 || 20½ || 301.5 || 
|-
| 50 ||  || 2123 || 20½ || 295.5 || 
|-
| 51 ||  || 2146 || 20½ || 287.5 || 
|-
| 52 || IBCA || 2122 || 20½ || 285.5 || 
|-
| 53 ||  || 2008 || 20½ || 285.0 || 
|-
| 54 ||  || 2053 || 20½ || 280.5 || 
|-
| 55 ||  || 2080 || 20½ || 272.0 || 
|-
| 56 ||  || 2062 || 20 || 297.5 || 
|-
| 57 ||  || 2151 || 20 || 294.0 || 
|-
| 58 ||  || 2084 || 20 || 291.0 || 
|-
| 59 ||  || 2070 || 20 || 274.0 || 
|-
| 60 ||  || 2061 || 20 || 268.0 || 
|-
| 61 ||  || 2035 || 20 || 239.0 || 
|-
| 62 ||  || 2069 || 19½ || 296.0 || 
|-
| 63 ||  || 2032 || 19½ || 286.5 || 
|-
| 64 ||  || 2000 || 19½ || 274.5 || 
|-
| 65 ||  || 2000 || 19½ || 262.5 || 
|-
| 66 ||  || 2000 || 19½ || 259.0 || 
|-
| 67 ||  "B" || 2000 || 19½ || 256.5 || 
|-
| 68 ||  || 2159 || 19 || 279.5 || 
|-
| 69 ||  || 2077 || 19 || 266.0 || 
|-
| 70 ||  || 2070 || 19 || 257.0 || 
|-
| 71 ||  || 2050 || 18½ || 270.0 || 
|-
| 72 ||  IRQ || 2061 || 18½ || 268.5 || 
|-
| 73 ||  || 2015 || 18½ || 262.0 || 
|-
| 74 ||  || 2000 || 18½ || 243.5 || 
|-
| 75 ||  || 2000 || 18½ || 242.0 || 
|-
| 76 ||  || 2000 || 18½ || 233.5 || 
|-
| 77 ||  || 2000 || 18 || 257.0 || 
|-
| 78 ||  || 2042 || 18 || 246.5 || 
|-
| 79 ||  || 2000 || 18 || 238.5 || 
|-
| 80 ||  || 2000 || 18 || 232.5 || 
|-
| 81 ||  || 2000 || 18 || 224.5 || 
|-
| 82 ||  || 2000 || 14½ || 225.0 || 
|-
| 83 ||  || 2000 || 14½ || 224.5 || 
|-
| 84 ||  || 2000 || 10½ ||  || 
|-
| 85 ||  || 2000 || 7½ ||  || 
|-
| 86 ||  VIR || 2021 || 2½ ||  || 
|}

Individuele medailles

 performance rating:  Zhu Chen 2641
 bord 1:  Viktorija Čmilytė 9½ pt. uit 12 = 79.2%
 bord 2:  Zhu Chen 9 pt. uit 11 = 81.8%
 bord 3:  Nino Khurtsidze 11 pt. uit 13 = 84.6%
 reservebord:  Zahira El-Ghabi 6½ pt. uit 7 = 92.9%

Overkoepelende titel 
De Nona Gaprindasjvili-trofee wordt uitgereikt aan het land dat de beste gemiddelde plaats bereikt in de open sectie en de vrouwensectie. Als twee of meer teams daarbij gelijk eindigen, worden deze eerst geordend naar beste individuele einduitslag, en daarna naar aantal gescoorde punten. 

De trofee is genoemd naar Nona Gaprindashvili, die van 1961 tot 1978 wereldkampioene was, en werd ingesteld door de FIDE in 1997.

Referenties 

Schaaktoernooi
Sportevenement in Istanboel
Schaken in 2000